Маржетіка Потрч (іноді Мар'єтіца (Марьетица) Потрч; ; вимовляється [maˈɾjeːtitsa pɔˈtəɾtʃ];  в 1953 році) — художниця та архітектор із міста Любляна, Словенія. Міждисциплінарна практика Потрч включає проекти на місцях, дослідження, архітектурні кейси та серії креслень. Її робочі документи та інтерпретація сучасної архітектурної практики (зокрема, стосовно енергетичної інфраструктури та водокористування) та способів спільного життя людей.

Передумови та рання кар’єра 

Потрч народилася в Любляні, столиці Соціалістичної Республіки Словенія, яка тоді була частиною Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії. Її батьки обоє були письменниками. Батько Потрч, Іван Потрч, був відомим словенським прозаїком-соцреалістом і драматургом із регіону Штирія, а також головним редактором у видавництві Mladinska Knjiga. Її мати, Бранка Юрка, була вчителькою та редактором журналу, а також відомою авторкою дитячої літератури, яка народилася в регіоні Карст у західній Словенії, але переїхала до Марібора, де познайомилася з батьком Маржетіки.

Отримала ступінь архітектури (1978) та скульптури (1986, 1988) в Люблянському університеті. У 1990 році вона переїхала до США. Її установки цього періоду часто включали стіни різного роду; наприклад, «Два обличчя утопії» (1993, створений для словенського павільйону на Венеціанському бієнале) та серіал «Theatrum Mundi: Territories» (1993–1996). Заява, яку вона зробила в той час - «Я не роблю предмети. Я будую стіни» - ставить її роботи проти скульптури на основі об'єктів.  У 1994 році вона переїхала до Любляни. Відтоді творчість Потрч розвивалася на стику візуального мистецтва, архітектури та соціальних наук.

Спільний дизайн та стійкі рішення 

У 2003 році Потрч була запрошена провести шість місяців у Каракасі, Венесуела, в рамках проекту «Каракас» та провести дослідження неформального міста. Там у співпраці із ізраїльським архітектором Ліят Есаковим та мешканцями баріо La Vega вона розробила проект Сухий туалет: у верхній частині La Vega barrio, районі в Каракасі, був встановлений екологічно безпечний безводний туалет, відсутністю доступу до комунальної водопровідної мережі.  Сухий туалет - це один із низки проектів Потрч, орієнтованих на громаду, які характеризуються спільним дизайном та стурбованістю проблемами сталого розвитку, особливо стосовно енергетичної та водної інфраструктури. Інші важливі проекти - «Балкон з вітротурбіною» (Ліверпуль, 2004), «Сила від природи» («Босоніжний коледж», Раджастан, Індія та Академія Кетрін Фергюсон, Детройт, Мічиган, США, 2005)  та «Ферма в Мурсії: Збір дощової води (Мурсія, Іспанія, 2007 р.) На думку Потрч, стійкі рішення, які впроваджуються та поширюються громадами, служать для розширення можливостей цих громад та сприяють створенню демократії, побудованої знизу 

З 2011 року Маржетіка Потрч є професором Університету образотворчих мистецтв / HFBK у Гамбурзі, Німеччина, де викладає курс «Дизайн для живого світу». Вона та її студенти виконували проекти спільного дизайну в різних частинах Європи (Німеччина, Австрія, Норвегія, Швеція та Сербія), а також у США та Південній Африці. Особливої ​​уваги заслуговує проект Soweto (2014). Два місяці вона та її клас провели в районі Совето в Йоганнесбурзі, де, серед іншого, вони працювали з мешканцями мікрорайону Орландо Схід, щоб перетворити деградований громадський простір, який використовувався як смітник, у громадський парк. 

З 2010 року Потрч також здійснила низку проектів з архітектурною та дизайнерською практикою Ooze (Єва Пфаннес та Сільвен Хартенберг), що базується у Роттердамі. Ці проекти, які зосереджені в основному на очищенні води, включають «Між водами: Сад громади Емшер» в Ессені, Німеччина (2010), де вони побудували повну систему стійкого водопостачання на острові в річці Емшер,  та Вода: King's Cross Pond Club, Лондон (2015), де вони створили природний ставок для плавання зі своїм власним мікроекологічним середовищем на будівельному майданчику.

Великі галерейні інсталяції Потрч, які вона називає «архітектурними кейсами», є унікальною практикою і вже давно стали центральною частиною її роботи; вони прагнуть перекласти в галерейний простір її погляд на сучасні архітектурні практики та їхні стосунки до питань енергетики, водокористування та комунікацій . Наприклад, незабаром після проекту «Сухий туалет» вона створила «Гібридний дім: Каракас, Західний берег, Вест-Палм-Біч» в Інституті сучасного мистецтва Палм-Біч у Лейк-Уорті, штат Флорида, у 2003 році (наступного року інсталяція надійшла до Списку Центр візуальних мистецтв Массачусетського технологічного інституту, Кембридж, штат Массачусетс). Інсталяція представляє тематичне дослідження трьох сучасних конфліктуючих громад - Каракас-Барріо, Західного берега та Вест-Палм-Біч, Флорида - і ілюструє, як вони ведуть переговори з питань космосу, безпеки, енергетики, води та зв'язку, висуваючи на перший план непросте співіснування різних громад у суспільствах XXI століття . В одному із своїх найбільш суперечливих і найчастіше цитованих висловлювань Потрч зазначила: «У глобальному місті є дві міські форми, які я вважаю найбільш успішними - зрештою, вони зростають найшвидше - а саме, закриті громади та міські будинки». 

Починаючи з її шестимісячних досліджень у Каракасі в 2003 році, практика Потрч відрізнялася розширеними дослідницькими проектами в регіонах, які винаходили себе після занепаду модернізму 20 століття. Найбільш значущими були її проекти в амазонському штаті Акко на заході Бразилії в 2006 році (спільно з Бієнале мистецтв у Сан-Паулу);  Експедиція «Загублене шосе» в дев'яти містах Західних Балкан (Любляна, Загреб, Новий Сад, Белград, Скоп'є, Приштина, Тирана, Подгориця та Сараєво), яку вона співорганізувала у співпраці зі Школою зниклих досліджень та групою художників та архітекторів   та її дослідницьким проектом з питань води у пост- Катріна (Новий Орлеан), в якій вона співпрацювала з дизайнерською консалтинговою компанією FutureProof у 2007-2008 рр.  Співпраця з місцевими людьми, групами та організаціями є важливим аспектом майже всіх її дослідницьких проектів.

Ці дослідницькі проекти дають основу для подальших серій малювання та архітектурних кейсів, які транслюють її висновки до ширшої аудиторії. Потрч створює свої малюнки як наративи, що представляють та інтерпретують простими образами та текстом виклики та стратегії спільнот, які вона вивчала. Серед її серії малюнків, серед інших, «Боротьба за просторову справедливість» (2005), «Флорестанія» (2006) і «Велика Республіка Новий Орлеан» (2007).

Виставки та нагороди 

Роботи Потрч широко виставлялися по всій Європі та Америці, включаючи такі важливі міжнародні виставки, як Бієнале в Сан-Паулу (1996 і 2006 рр.) Та Венеціанському бієнале (на виставках Структура виживання, 2003 р. та «Створення світів», 2009). Вона також брала участь у 5-й бієнале Кванджу в Кванджу, Південна Корея (2004). З 2003 року вона регулярно демонструє свої роботи в галереї Nordenhake у Берліні та Стокгольмі, а раніше в галереї Макса Протеча (2002–2009) та галереї Meulensteen (2009–2012) у Нью-Йорку. Вона також проводила персональні виставки в музеї Гуггенхайма в Нью-Йорку (2001),   Центр візуальних мистецтв List у Массачусетському технологічному інституті (2004), Портікус у Франкфурті-на-Майні (2006) та Крива в Художній галереї Барбікан у Лондоні (2007), серед інших. Інші важливі виставки її роботи включають Каракас: Вирощування будинків, який вона представила в рамках виставки Architektonika 2 у Hamburger Bahnhof - Музеї сучасного мистецтва в Берліні (2012) та Школи Лісу: Кампус Маямі в Художньому музеї Перєса у Маямі, Флорида (2015); на обох виставках вона переглядає та реконтекстуалізує проблеми, які вона досліджувала в попередніх дослідницьких проектах у Каракасі та амазонському штаті Акко, Бразилія. 

У 2018 році була однією з художниць, представлених на груповій виставці Eco-Visionaries у Bildmuseet, Умео-університет, Швеція.

Потрч отримала численні гранти та нагороди, у тому числі два гранти від Фонду Поллока-Краснера (1993 та 1999); премія Гуго Босса у 2000 р. , якою керував Музей Гуггенхайма (2000 р.); та стипендію Центру мистецтв та політики «Vera List» при Новій школі в Нью-Йорку (2007).

Вибрана бібліографія

Каталоги виставок
 Marjetica Potrč: Urgent Architecture (2003). Edited by Michael Rush with essays by Carlos Basualdo, Liyat Esakov, Marjetica Potrč, Michael Rush, and Eyal Weizman. Lake Worth, Fla.: Palm Beach Institute of Contemporary Art. Distributed by DAP.
 Marjetica Potrč: Next Stop, Kiosk (2003). Edited by Lívia Páldi with essays by Zdenka Badovinac, Hans Ulrich Obrist, Lívia Páldi, Marjetica Potrč, and Goran Tomčić. Ljubljana: Moderna galerija. Distributed by Revolver Archiv für aktuelle Kunst.
 Marjetica Potrč: Urban Negotiation (2003). Edited by Ana Maria Torres with essays by Kosme de Baranano, Ana Maria Torres, Marjetica Potrč, Max Protetch, and Francesco Careri. Valencia, Spain: Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). Distributed by Aldeasa, Madrid.
 Marjetica Potrč: Florestania (2009). Hanover, NH: Dartmouth College.

Статті та огляди
 Blake Gopnik, "The Ten Most Important Artists of Today", Newsweek, 13&20 June 2011.
 Joshua Decter, "Marjetica Potrc at Max Protetch Gallery," Artforum International, April 2008, 371–372.
 Jennifer Higgie, "Form Follows Function," Frieze, May 2006, 136–141.
 Marco Scotini, "Dry Toilet," Domus, no. 891, "Geo-Design" (April 2006): 88–91.
 Carlos Basualdo and Reinaldo Laddaga, "Rules of Engagement," Artforum International, March 2004, 166–170.
 Eleanor Heartney, "A House of Parts," Art in America, May 2004, 140–143.
 Jan Verwoert, "Confessions of a Global Urbanist," Afterall, no. 9 (2004): 47–54.
 Emily Bowles, "Marjetica Potrc at Max Protetch – New York," Art in America, January 2003, 105.

Примітки 

Випускники Люблянського університету
Словенські художники